Nitti peut faire référence à:

Patronymie
Cataldo Nitti – (1808-1898) – patriote et homme politique italien
Claudio Nitti (1968) – Ancien footballeur italien
Federico Nitti (1905-1947) – médecin, pharmacologue et antifasciste italien naturalisé français
Francesco Fausto Nitti (1899-1974) – homme politique italien et antifasciste
Francesco Paolo Nitti (1914-1979) – historien italien
Francesco Saverio Nitti (1868-1953) –  économiste, homme politique, essayiste et antifasciste italien, chef des gouvernements Nitti I et Nitti II.
Frank Nitti (1888-1943) – mafioso italien
Giuseppe Nitti (1901-1967) – homme politique et avocat italien, fils de Francesco Saverio
Michele Nitti (1981) – musicien et homme politique italien